Глиняна вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Глиняна вулиця — вулиця у місті Біла Церква Київської області.
 Глиняна вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Глиняна вулиця — вулиця у місті Кропивницький.
 Глиняна вулиця — вулиця у місті Львів.
 Глиняна вулиця — вулиця у місті Тернопіль.

Див. також 
 Тракт Глинянський — вулиця у Львові.

Вулиці